Ні війні — ні НАТО () — глобальна мирна ініціатива. Започаткована підписанням декларації «Ні війні — ні НАТО» напередодні святкування 60-ліття НАТО 5 жовтня 2008 року у Штутгарті. Станом на 2014 рік декларацію підтримали 650 організацій з більш ніж 30 країн світу.

Позиція 
Члени ініціативи вважають, що НАТО є перешкодою миру на землі і є засобом застосування насилля під керівництвом США. НАТО, на думку учасників руху, посилює мілітаризацію та збільшує витрати на озброєння.
У Штутгартській декларації зазначається:
.

Акції протесту 

Організація та проведення демонстрацій під час самітів НАТО є найбільш резонансним видом активності мережі.
20 листопада 2010 року відбулася акція протесту під час саміту НАТО у Лісабоні. Вулицями столиці пройшли від десяти до тридцяти тисяч осіб. Маніфестація пройшла під гаслом «Мир — так, НАТО — ні». У ній взяли участь члени лівих та комуністичних партій, пацифістських й екологічних організацій і профспілок. Поліція також заарештувала близько 40 учасників протесту, котрі провели демонстрацію біля Парку Націй, де вели перемовини лідери держав.

Серед протестувальників під час саміту у Чикаго були ветерани бойових дій в Іраку та в Афганістані. На знак протесту проти війни вони демонстративно викинули свої нагороди.

На саміті НАТО Великій Британії близько 250 демонстрантів пройшли центральними вулицями Ньюпорта під гаслами «Ні війні- ні НАТО» і близько 350 осіб зібралося у містечку Кардіфф, де відбувалися неформальні зустрічі.

У своїй заяві щодо саміту НАТО у Ньюпорті речники мережі заявили, що ескалація конфлікту в Україні відбулася в значній мірі завдяки НАТО і
висловили незгоду з тим, що НАТО звинувачує Росію у всьому, що відбувалося на Сході України.

Інші форми активності 

Мережа також організовує конференції:
 2012 рік, Бонн — «Stop the War — Ways to Peace in Afghanistan»
 2012 рік, Буенос-Айрес — «Peace, Disarmament and Social Alternatives to global NATO».

Див. також 
 Пацифізм
 Лікарі світу за запобігання ядерної війни

Примітки

Посилання 

 Офіційна сторінка руху
 
 Плани організації на 2015 рік

Пацифізм
Антивоєнний рух